Рафаел Надал је седми пут освојио турнир. У финалу је победио Давида Ферера резултатом 6:4, 7:5.

Носиоци 

  Рафаел Надал (победник)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Давид Ферер (финалиста)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Фернандо Вердаско (друго коло)
  Јирген Мелцер (полуфинале)
  Гаел Монфис ''(треће коло)

<li> Николас Алмагро (треће коло)
<li> Михаил Јужни (прво коло)
<li> Виктор Троицки (четвртфинале)
<li> Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
<li> Ришар Гаске (треће коло)
<li> Александар Долгополов (прво коло)
<li> Марин Чилић (треће коло)
<li> Жил Симон (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2011.
Монте Карло мастерс – појединачно